Boulanger:[bulanžé] (francouzsky pekař) může znamenat:

příjmení
 Daniel Boulanger (1922–2014), francouzský herec, spisovatel, básník a dramatik
 Georges Boulanger (1837–1891), francouzský generál a politik
 Lili Boulangerová (1893–1918), francouzská hudební skladatelka
 Nadia Boulangerová (1887–1979), francouzská hudební pedagožka, dirigentka, skladatelka, klavíristka a hudební vědkyně

jiný význam
 boulangerit, jednoklonný minerál